Кратохвил () — славянская фамилия. Известные носители:

 Кратохвил, Антонин (род. 1947) — чешско-американский фотожурналист.
 Кратохвил, Иржи (род. 1940) — чешский писатель, публицист, драматург.
 Кратохвил, Йован — югославский скульптор.
 Кратохвил, Йозеф (1909—1992) — чешский зоолог, член-корреспондент Словенской Академии наук и искусств.
 Кратохвиль, Мария Антонина (1881—1942) — польская монахиня.
 Кратохвил, Мартин (род. 1946) — чешский джаз-музыкант и композитор.
 Кратохвил, Милош Вацлав (1904—1988) — чешский писатель, автор исторических романов.
 Кратохвил, Хайнц (1933—1995) — австрийский композитор.
 Кратохвил, Ярослав (1885—1945) — чешский писатель.